Indywidualny Puchar Ekstraligi 250 ccm na żużlu 2019 – rozegrane w sezonie 2019 zawody dla młodych żużlowców w klasie 250 ccm. Oprócz zawodników z Polski startowali też obcokrajowcy, którzy jednak nie byli uwzględniani w klasyfikacji generalnej.

Terminarz 
 Runda 1. - 23 maja, Toruń
 Runda 2. - 1 czerwca, Lublin
 Runda 3. - 27 czerwca, Częstochowa
 Runda 4. - 5 lipca, Gorzów
 Runda 5. - 6 lipca, Zielona Góra
 Runda 6. - 18 lipca, Wrocław
 Runda 7. - 1 sierpnia, Leszno
 Runda 8. - 30 sierpnia, Grudziądz

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 Klasyfikacja końcowa IPE w klasie 250 ccm 2019

2019
2019 w polskim sporcie